Die Saison 1994/95 war die vierte und letzte Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Landesliga Mecklenburg-Vorpommern. Anschließend wurde sie in Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern umbenannt und die Landesligen nominell eine Stufe abgesenkt. Es war die erste Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Meister wurde der Parchimer FC, der somit zur Saison 1995/96 in die Oberliga Nordost aufstieg.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

199495
Landesliga MecklenburgVorpommern 1994 95